Q: Are We Not Men? A: We Are Devo! — дебютный студийный альбом американской рок-группы Devo, выпущенный в 1978 году компанией «Warner Bros. Records» и спродюсированный Брайаном Ино. Альбом, с которым группа «Devo» обрела первую популярность и завоевала репутацию одной из самых изобретательных и новаторских групп в новой волне.

Альбом получил смешанную критику, однако занял позицию № 12 в британском чарте Billboard и позицию № 78 в американском. Занял 442 место в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone».

История альбома 
В 1977 году ранние записи группы «Devo» попали в руки Игги Попу и Дэвиду Боуи, которые были очень впечатлены данным материалом. Также своё впечатление выразил и Брайан Ино. Увидев дебютный концерт Devo в 1977 году, Боуи сказал: «Это — музыка будущего, я буду продюсировать их в Токио этой зимой». Однако продюсером первого альбома стал Ино, изначально взявшийся продюсировать альбом на студии Конрада Планка, расположенной в Кёльне. Группа заключила с Ино контракт на запись альбома. В итоге Ино и Боуи остались недовольны выпущенным альбомом, поскольку участники группы отказались «экспериментировать» со звуком, как этого изначально добивался Ино.

Обложка 
По словам Джеральда Касале, бас-гитариста и автора большинства песен группы, на обложке изображён профиль известного профессионального гольфиста Хуана «Чи-Чи» Родригеса. Идея такого оформления обложки принадлежит менеджеру Warner Bros. Records Дэвиду Бэнему.

Название альбома 
Первая часть представляет собой вопрос («Q: Are We Not Men?» — Разве мы не люди!) и ответ («A: We Are Devo!»). Само название группы «Devo» является сокращением слова «de-evolution» — «де-эволюция». Название альбома является отсылкой к роману Герберта Уэллса «Остров доктора Моро», откуда и взята была фраза «Are We Not Men?».

Список композиций

Участники записи альбма 
 Джеральд Касале — вокал, гитара, бас, синтезатор
 Марк Мазерсбо — вокал, гитара
 Боб Касале — ритм-гитара, синтезатор
 Боб Мазерсбо — гитара, бэк-вокал
 Алан Майерс — барабаны

Хит-парады

Примечания 

1978 08 28
Дебютные альбомы 1978 года
Альбомы, спродюсированные Брайаном Ино
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Virgin Records